Amstelland, het gebied langs de rivier de Amstel in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Departement Amstelland, een departement van het Koninkrijk Holland, ongeveer samenvallend met de huidige provincie Noord-Holland

Afgeleiden:
Amstelland Concernbeheer, een in Arnhem gevestigd Nederlands bouwbedrijf
Brandweer Amsterdam-Amstelland, de brandweerorganisatie in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Groengebied Amstelland, een organisatie die het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal beheert
Hoogheemraadschap Amstelland, een voormalig hoogheemraadschap
Kernprocedure Amstelland, een toelatingsprocedure voor scholen in Amstelland
NBM-Amstelland, een in Den Haag gevestigd Nederlands voormalig bouwbedrijf
Politie Amsterdam-Amstelland, een voormalige politieregio waarbinnen onder meer Amsterdam viel
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, een van de vijf veiligheidsregio's binnen de Nederlandse provincie Noord-Holland

Zie ook 
Wapen van Hoogheemraadschap Amstelland, het uit 1876 daterende wapen van dit voormalige hoogheemraadschap